Jméno a příjmení Jiří Marek nosilo nebo nosí více osob:

 Jiří Marek, vl. jm. Josef Jiří Puchwein (1914–1994) – český novinář, scenárista, spisovatel a vysokoškolský pedagog
 Jiří Marek (sochař) (1914–1993) – český sochař
 Jiří Marek (* 1940) – bývalý český basketbalista